O termo Uretano pode referir-se a:
 Carbamatos, compostos que possuem o grupo funcional RO(CO)NHR'
Mas também é o nome usual dos compostos:
 Etilcarbamato, uma substância de fórmula NH2-COOC2H5
 Poliuretano, um polímero

Desambiguação